Livre steht für:
 Livre, historische französische Währungseinheit

Livré ist Namensbestandteil folgender Gemeinden in Frankreich:
 Livré-sur-Changeon (bis 1920 Livré), Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine, Region Bretagne
 Livré-la-Touche (bis 2008 Livré), Gemeinde im  Département Mayenne, Region Pays de la Loire

LIVRE steht für:
 LIVRE, portugiesische Partei

Siehe auch:
 Livree